Суперкубок Японії з футболу 2003  — 18-й розіграш турніру. Матч відбувся 1 березня 2003 року між чемпіоном Японії клубом Джубіло Івата та володарем кубка Імператора Японії клубом Кіото Санґа.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt

2003
Японія
Березень 2003
2003 в Японії
Футбольні змагання у Токіо